Пригородный — деревня в Дновском районе Псковской области России. Входит в городское поселение Дно.

Расположена на юго-западной окраине города Дно.

Население 

Численность населения деревни на 2000 год составляла 49 жителей, на 2011 год — 33 жителя.

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Должицкой волости (с центром в д. Искра).

Примечания 

Населённые пункты Дновского района